Rainald I. ist der Name folgender Personen:
* Rainald I. (Sens) (genannt der Alte; † 996), Graf von Sens
 Rainald I. (Nevers) († 1040), Graf von Nevers und Graf von Auxerre
 Rainald I. (Burgund) (frz. Renaud I.; 986–1057), Graf von Burgund 
 Rainald I. (Bar) (genannt der Einäugige, frz. Renaud le Borgne; † 1149), Graf von Bar, Verdun und Mousson sowie Vogt von Saint-Pierremont
 Rainald I. von Dammartin (Renaud de Dammartin; ~1165–1227), Graf von Boulogne, Graf von Dammartin und Graf von Aumale 
 Rainald I. (Geldern) (genannt der Streitbare; ~1255–1326), Graf von Geldern

Siehe auch:
 Rainald (Jülich-Geldern) (~1365–1423), Herzog von Geldern und Herzog von Jülich